Порхун Микола Іванович (1928—1991) — машиніст-залізничник, Герой Соціалістичної Праці.
 Порхун Олександр Володимирович (* 1987) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

 Порхун — водяний млин кінця XIX ст. у Тетієві.